Сезон 2009—10  является 8-м розыгрышем Кубка Европы среди баскетбольных женских клубных команд.

Участники

Формат 
Турнир включает в себя групповой турнир (39 команд), где участники играют в два круга с разъездами по одной игре дома и на выезде. По итогам группового турнира составляется сводная таблица всех участников (кроме команд, занявших в своих группах 4-е место), где главный показатель — процент побед по отношению к поражениям, а при равенстве оного, учитывается дополнительный показатель — процентное соотношение между забитыми мячами и пропущенными. Команды занявшие с 1 по 32-е место выходят в плей-офф: 1-е место — 32-е место, 2 — 31, 3 — 30, 4 — 29 и т. д. Игры состоят из двух матчей, по одной игре на своем поле и на поле соперника. Команды, занявшие более высокие места в общей таблице группового этапа, имеют преимущество своего поля, и проводят первые матчи на выезде.

Предварительный турнир

Группа А 
 11.11.09
 УСО Мондвиль — Вагуш — 99 : 37 (21:12, 24:11, 26:5, 28:9)
 Здент Сиерре Баскет — Сит Дьёр — 61 : 66 (21:15, 14:10, 10:21, 16:20)
 19.11.09
 Сит Дьёр — УСО Мондвиль — 58 : 61 (18:17, 19:21, 14:14, 7:9)
 Вагуш — Здент Сиерре Баскет — 72 : 61 (20:17, 12:16, 20:19, 20:9)
 25.11.09
 УСО Мондвиль — Здент Сиерре Баскет — 94 : 75 (15:27, 24:18, 22:18, 33:12)
 26.11.09
 Сит Дьёр — Вагуш — 86 : 53 (15:10, 18:15, 21:4, 32:24)
 03.12.09
 Сит Дьёр — Здент Сиерре Баскет — 81 : 67 (21:14, 25:21, 18:17, 17:15)
 Вагуш — УСО Мондвиль — 52 : 86 (11:22, 14:26, 16:22, 11:16)
 09.12.09
 УСО Мондвиль — Сит Дьёр — 44 : 61 (12:8, 16:19, 6:18, 10:16)
 Здент Сиерре Баскет — Вагуш — 69 : 46 (18:7, 14:15, 20:13, 17:11)
 16.12.09
 Здент Сиерре Баскет — УСО Мондвиль — 67 : 80 (22:18, 12:27, 22:25, 11:10)
 17.12.09
 Вагуш — Сит Дьёр — 57 : 64 (28:14, 10:14, 11:20, 8:16)

Группа В 
 11.11.09
 Гран Канария — Оливайс Коимбра — 75 : 58 (21:10, 14:18, 19:17, 21:13)
 12.11.09
 Медвежчак — Дексия Намюр — 82 : 78 (22:19, 20:17, 17:25, 23:17)
 18.11.09
 Оливайс Коимбра — Медвежчак — 67 : 61 (14:14, 23:17, 19:10, 11:20)
 19.11.09
 Дексия Намюр — Гран Канария — 73 : 75 (17:14, 23:19, 12:27, 21:15)
 26.11.09
 Гран Канария — Медвежчак — 95 : 46 (30:9, 23:9, 20:9, 22:19)
 Дексия Намюр — Оливайс Коимбра — 72 : 62 (12:16, 23:15, 19:16, 18:15)
 02.12.09
 Оливайс Коимбра — Гран Канария — 52 : 79 (7:25, 15:14, 10:26, 20:14)
 03.12.09
 Дексия Намюр — Медвежчак — 72 : 62 (20:22, 22:15, 13:17, 17:8)
 09.12.09
 Медвежчак — Оливайс Коимбра — 85 : 72 (28:14, 20:20, 16:19, 21:19)
 Гран Канария — Дексия Намюр — 78 : 40 (14:6, 22:13, 21:14, 21:7)
 16.12.09
 Медвежчак — Гран Канария — 69 : 79 (13:16, 17:26, 19:23, 20:14)
 Оливайс Коимбра — Дексия Намюр — 81 : 88 (15:12, 19:12, 28:25, 19:39)

Группа C 
 11.11.09
 Лат Монпелье — Мадейра — 79 : 43 (27:11, 14:20, 20:6, 18:6)
 12.11.09
 Лемминкайнен — Ружомберок — 56 : 75 (12:21, 16:25, 14:14, 14:15)
 18.11.09
 Ружомберок — Лат Монпелье — 40 : 68 (14:23, 11:16, 10:18, 5:11)
 19.11.09
 Мадейра — Лемминкайнен — 67 : 69 (24:20, 14:16, 15:17, 14:16)
 25.11.09
 Лат Монпелье — Лемминкайнен — 97 : 56 (28:8, 19:14, 24:16, 26:18)
 Ружомберок — Мадейра — 78 : 62 (17:12, 19:14, 20:13, 22:23)
 02.12.09
 Мадейра — Лат Монпелье — 60 : 82 (25:17, 16:25, 11:21, 8:19)
 03.12.09
 Ружомберок — Лемминкайнен — 80 : 59 (16:12, 22:15, 23:17, 19:15)
 09.12.09
 Лат Монпелье — Ружомберок — 81 : 71 (13:21, 20:12, 22:22, 26:16)
 10.12.09
 Лемминкайнен — Мадейра — 77 : 61 (25:17, 17:17, 23:12, 12:15)
 16.12.09
 Лемминкайнен — Лат Монпелье — 52 : 72 (11:20, 24:14, 9:18, 8:20)
 17.12.09
 Мадейра — Ружомберок — 68 : 64 (17:12, 16:24, 20:22, 15:6)

Группа D 
 11.11.09
 Ньон Баскет — Польковице — 53 : 74 (9:24, 17:10, 12:21, 15:19)
 12.11.09
 Ивиса Спорт Айлэнд — Саарлуис Роялс — 70 : 69 (21:24, 21:23, 16:19, 12:3)
 18.11.09
 Саарлуис Роялс — Ньон Баскет — 88 : 56 (21:5, 22:20, 17:14, 28:17)
 19.11.09
 Польковице — Ивиса Спорт Айлэнд — 48 : 44 (11:13, 10:12, 12:11, 15:8)
 26.11.09
 Ивиса Спорт Айлэнд — Ньон Баскет — 72 : 62 (20:13, 19:16, 17:16, 16:17)
 Польковице — Саарлуис Роялс — 86 : 75 (24:16, 18:23, 21:20, 23:16)
 02.12.09
 Саарлуис Роялс — Ивиса Спорт Айлэнд — 83 : 75 (27:24, 13:16, 21:18, 22:17)
 Польковице — Ньон Баскет — 70 : 63 (17:19, 10:8, 18:17, 25:19)
 09.12.09
 Ньон Баскет — Саарлуис Роялс — 74 : 81 (28:21, 18:19, 11:23, 17:18)
 10.12.09
 Ивиса Спорт Айлэнд — Польковице — 59 : 53 (22:12, 10:24, 14:4, 13:13)
 16.12.09
 Саарлуис Роялс — Польковице — 68 : 66 (23:23, 20:13, 9:19, 16:11)
 Ньон Баскет — Ивиса Спорт Айлэнд — 64 : 72 (15:20, 17:19, 18:20, 14:13)

Группа E 
 12.11.09
 Мэн Филтер — Джолли Евролайн — 69 : 46 (19:9, 18:11, 18:12, 14:14)
 19.11.09
 Джолли Евролайн — Энергия Торунь — 74 : 60 (18:19, 16:19, 18:11, 22:11)
 25.11.09
 Энергия Торунь — Мэн Филтер −71 : 67 (22:15, 16:22, 15:20, 18:10)
 02.12.09
 Джолли Евролайн — Мэн Филтер — 59 : 77 (11:20, 20:21, 10:20, 18:16)
 10.12.09
 Энергия Торунь — Джолли Евролайн — 87 : 62 (22:19, 19:11, 23:16, 23:16)
 16.12.09
 Мэн Филтер — Энергия Торунь — 80 : 46 (31:10, 20:11, 13:12, 16:13)

Группа F 
 12.11.09
 Вологда-Чеваката — Бешикташ — 62 : 80 (16:18, 18:20, 10:20, 18:22)
 Сони Афинаикос — Атис — 105 : 54 (26:12, 28:13, 18:17, 33:12)
 19.11.09
 Бешикташ — Сони Афинаикос — 80 : 75 (21:21, 23:18, 21:18, 15:18)
 Атис — Вологда-Чеваката — 103 : 99 (27:21, 27:25, 21:25, 28:28)
 26.11.09
 Бешикташ — Атис — 64 : 87 (17:23, 17:28, 17:19, 13:17)
 Сони Афинаикос — Вологда-Чеваката — 83 : 73 (21:16, 25:16, 21:20, 16:21)
 03.12.09
 Бешикташ — Вологда-Чеваката — 81 : 80 (19:19, 19:19, 23:22, 20:20)
 Атис — Сони Афинаикос — 79 : 87 (33:21, 11:28, 19:16, 16:22)
 10.12.09
 Вологда-Чеваката — Атис — 91 : 82 (26:13, 22:17, 23:22, 20:30)
 Сони Афинаикос — Бешикташ — 81 : 60 (23:25, 18:7, 20:10, 20:18)
 16.12.09
 Вологда-Чеваката — Сони Афинаикос — 79 : 80 (22:20, 16:18, 17:19, 24:23)
 17.12.09
 Атис — Бешикташ — 78 : 74 (24:17, 15:14, 19:18, 20:25)

Группа G 
 12.11.09
 Дунав Эконт — Сфынту-Георге — 76 : 70 (21:14, 20:18, 24:17, 11:21)
 Динамо — Хапоэль — 109 : 60 (30:21, 26:11, 29:19, 24:9)
 18.11.09
 Сфынту-Георге — Динамо — 54 : 69 (19:22, 10:15, 16:17, 9:15)
 19.11.09
 Хапоэль — Дунав Эконт — 100 : 104 (24:18, 24:26, 27:23, 14:22, 11:15)
 26.11.09
 Дунав Эконт — Динамо — 67 : 77 (24:25, 14:12, 13:23, 16:17)
 Хапоэль — Сфынту-Георге — 68 : 71 (17:24, 13:21, 25:11, 13:15)
 02.12.09
 Сфынту-Георге — Дунав Эконт — 61 : 74 (26:26, 11:16, 11:19, 13:13)
 03.12.09
 Хапоэль — Динамо — 56 : 96 (17:20, 12:21, 14:31, 13:24)
 10.12.09
 Динамо — Сфынту-Георге — 86 : 67 (29:25, 26:22, 16:7, 15:13)
 Дунав Эконт — Хапоэль — 83 : 59 (25:14, 16:14, 20:14, 22:17)
 16.12.09
 Сфынту-Георге — Хапоэль — 78 : 75 (24:14, 23:20, 13:24, 18:17)
 17.12.09
 Динамо — Дунав Эконт — 69 : 46 (16:13, 24:17, 17:6, 12:10)

Группа H 
 12.11.09
 Динамо — Самсун Баскетбол — 58 : 42 (18:13, 11:6, 10:13, 19:10)
 Империал АЕЛ — Мунисипал Тырговиште — 88 : 75 (26:20, 20:20, 24:20, 18:15)
 19.11.09
 Мунисипал Тырговиште — Динамо — 62 : 56 (15:17, 16:13, 16:14, 15:12)
 Самсун Баскетбол — Империал АЕЛ — 65 : 68 (12:15, 18:23, 18:17, 17:13)
 26.11.09
 Империал АЕЛ — Динамо — 62 : 53 (14:16, 14:12, 9:15, 25:10)
 Самсун Баскетбол — Мунисипал Тырговиште — 63 : 72 (22:27, 11:16, 14:8, 16:21)
 03.12.09
 Мунисипал Тырговиште — Империал АЕЛ — 78 : 54 (17:15, 17:10, 27:14, 17:15)
 Самсун Баскетбол — Динамо — 63 : 91 (12:20, 18:27, 16:26, 17:18)
 10.12.09
 Динамо — Мунисипал Тырговиште — 82 : 70 (25:16, 23:21, 16:15, 18:18)
 Империал АЕЛ — Самсун Баскетбол — 53 : 40 (20:14, 15:9, 9:10, 9:7)
 17.12.09
 Динамо — Империал АЕЛ — 78 : 52 (23:13, 18:9, 21:17, 16:13)
 Мунисипал Тырговиште — Самсун Баскетбол — 66 : 47 (13:9, 21:12, 22:12, 10:14)

Группа I 
 12.11.09
 Надежда — Ботас Спор — 90 : 64 (19:16, 28:11, 26:24, 17:13)
 18.11.09
 Баскет ИСИМ — Надежда — 67 : 69 (19:24, 13:23, 18:16, 17:6)
 26.11.09
 Ботас Спор — Баскет ИСИМ — 93 : 81 (20:30, 26:21, 25:9, 22:21)
 03.12.09
 Ботасспор — Надежда — 87 : 80 (17:15, 19:14, 27:24, 24:27)
 10.12.09
 Надежда — Баскет ИСИМ — 85 : 54 (23:16, 12:9, 20:15, 30:14)
 16.12.09
 Баскет ИСИМ — Ботас Спор — 80 : 72 (22:21, 22:16, 15:18, 21:17)

Группа J 
 19.11.09
 Спартак — Гемофарм Стада — 76 : 78 (23:16, 21:20, 24:19, 8:23)
 10.12.09
 Гемофарм Стада — Спартак — 74 : 67 (18:22, 21:18, 14:12, 21:15)

Группа K 
 12.11.09
 Железничар — Днипро — 72 — 68 (22:18, 12:14, 20:14, 18:22
 19.11.09
 Днипро — Динамо — 64 — 61 (16:8, 19:18, 18:21, 11:14)
 26.11.09
 Динамо — Железничар — 77 — 63 (17:22, 28:14, 20:14, 12:13)
 29.11.09
 Днипро — Железничар — 81 — 53 (15:15, 31:12, 12:19, 23:7)
 09.12.09
 Динамо — Днипро — 65 — 48 (18:15, 12:9, 24:6, 11:18)
 17.12.09
 Железничар — Динамо — 74 — 80 (18:16, 20:10, 17:22, 19:32)

Сводная таблица

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Полуфинал

Финал 
 Первый матч

 Ответный матч

  Ирена Визбариене  Вакина Волонаки Димитра Каленцу   Зои Кехагия  Афродити Косма   Лоулити Лимура   Гентаре Петроните   Рут Райли  Полимния Сарегкоу   Николь Сулис   Кэндис Уиггинс  Ольга Хациниколау   Екатерина Халикия Главный тренер —  Георг Дикеоулакос

Лидеры сезона по средним показателям за игру

См. также 
 Женская Евролига 2009—2010
 Суперкубок Европы ФИБА (женщины) 2010
 Кубок Ронкетти

Ссылки 
 Кубок Европы ФИБА среди женщин 2009/10

Кубок Европы ФИБА женщины
2009 год в баскетболе
2010 год в баскетболе